Экстрём () — шведская фамилия. Известные носители:
 Экстрём, Джонни (род. 1965) — шведский футболист, нападающий.
 Экстрём, Йоханна (1970—2022) — шведская писательница и художница.
 Экстрём, Маттиас (род. 1978) — шведский автогонщик.
  (1930–2021) — шведская поэтесса, прозаик, переводчик.
 Экстрём, Роланд (род. 1956) — швейцарский шахматист шведского происхождения, международный мастер (1982).
 Экстрём, Фольке (1906—2000) — шведский шахматист, международный мастер (1950).